Romanivka puede referirse a:

Romanivka, localidad del Raión de Ananiv en el óblast de Odesa (Ucrania).
Romanivka, localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en el óblast de Odesa (Ucrania).
Romanivka, localidad del Raión de Kotovsk en el óblast de Odesa (Ucrania).
Romanivka, localidad del Raión de Mykolaivka en el óblast de Odesa (Ucrania).